Kuby ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Kuby, deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und Produzent
 Christiane Kuby (* 1952), deutsche Übersetzerin
 Christine Kuby (* 1957), deutsche RAF-Terroristin  
 Clemens Kuby (* 1947), deutscher Dokumentarfilmer und Autor
 Erich Kuby (1910–2005), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gabriele Kuby (* 1944), deutsche Publizistin und Schriftstellerin
 Sophia Kuby (* 1981), deutsche katholische Aktivistin
 Susanna Böhme-Kuby (* 1947), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Publizistin
 Wilhelm Kuby (1829–1894), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Kubi